El Torneig de Gstaad 2015, oficialment conegut com a Swiss Open Gstaad 2015, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de juliol i el 2 d'agost de 2015 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el tercer títol de l'any i de la seva carrera, tots sobre terra batuda. L'anterior títol fou la setmana anterior a Umag.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015